Wespenval, een val om wespen te vangen;
Wespenval (boek), een boek van de Amerikaanse auteur Jeffery Deaver (1950)